Winter Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winter Park (Colorado)
Winter Park (Florida)